Марк Аврелій Котта — римський державний діяч часів Римської республіки, консул 74 року до н. е.
 Марк Аврелій Котта — політичний та військовий діяч Римської республіки, претор 54 або 50 року до н. е.